

Hydronyme 
La Sok est une rivière de Russie et un affluent de la rive gauche de la Volga.

Autres 
 sok est un nom commun dans certaines langues
 Sok An (1950-2017) est un homme politique cambodgien.